Пик може да се отнася за:

 Шарл Пик – френски пилот от Формула 1;
 Броуд Пик – дванадесетият по височина връх в света в планинския масив Гашербрум;
 Пик мюзик – българска музикална компания;
 Персонален идентификационен код.